Reflections steht für:
 Reflections (Care Enough), ein Lied von der US-amerikanischen Sängerin Mariah Carey
 Reflections (Keppel Bay), ein Luxus-Wohnprojekt in Singapur
 Reflections Interactive, früherer Name von Ubisoft Reflections
 Reflections (Album), Album der Band Apocalyptica
 Amiga Reflections, 3D-Grafiksoftware

Siehe auch:
 Reflections of My Life, ein Hit der schottischen Popgruppe The Marmalade